Mužská dvouhra Delray Beach Open 2019 probíhala ve druhé polovině února 2019. Do singlové soutěže delraybeachského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl americký tenista Frances Tiafoe, kterého v úvodním kole vyřadil Dan Evans.

Vítězem se stal 29letý nenasazený Moldavan Radu Albot, jenž ve finále zdolal o orok mladšího britského kvalifikanta Dana Evanse po vyrovnaném třísetovém průběhu 3–6, 6–3, 7–6. V utkání odvrátil tři mečboly. Na okruhu ATP Tour si připsal premiérové turnajové vítězství, jímž se stal prvním moldavským šampionem turnaje ATP v historii. Bodový zisk jej posunul na nové kariérní maximum, 52. místo žebříčku.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Delray Beach Open
ATP Tour 2019
Tenis v USA v roce 2019